Die Welsh Premier Football League 2007/08 war die 16. Spielzeit der höchsten walisischen Fußballliga. Sie begann am 17. August 2007 und endete am 19. April 2008.

Meister wurde AFC Llanelli. Llangefni Town stieg als Letzter in die zweite Liga ab.

Modus 
18 Mannschaften spielten an insgesamt 34 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Der Tabellenletzte stieg ab.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Torschützenliste

Weblinks 
 Wales – List of Champions (englisch)
 Die Geschichte des JD Cymru Premier Golden Boot (englisch)
 Ergebnisse auf rsssf.com, abgerufen am 21. Mai 2013
 Torschützenkönige auf rsssf.com, abgerufen am 21. Mai 2013

Einzelnachweise 

2007
Fußballsaison 2007/08